Blackwater Park steht für:

 Blackwater Park (Album), Album der Band Opeth aus dem Jahr 2001
 Blackwater Park (Band), deutsche Band